Saint-Félix puede referirse a lugares diversos en países francófonos:

() 
 Saint-Félix-de-Valois, municipio de Lanaudière.
 Saint-Félix-d'Otis, municipio de Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Saint-Félix, comuna de Allier.
 Saint-Félix, comuna de Charente.
 Saint-Félix, comuna de Charente Marítimo.
 Saint-Félix, comuna de Lot.
 Saint-Félix, comuna de Oise.
 Saint-Félix, comuna de Alta Saboya.